FSV 63 Luckenwalde (celým názvem: Fussballsportverein 63 Luckenwalde e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v braniborském městě Luckenwalde. Založen byl v roce 1963 po fúzi sportovních klubů BSG Motor Luckenwalde a BSG Fortschritt Luckenwalde. Svůj současný název nese od roku 1990. Před prohranou válkou ve městě působil přední klub BV 06 Luckenwalde (účastník Gauligy Berlin-Brandenburg v sezóně 1933/34). Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Nordost Süd, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou černá, žlutá a modrá.

Své domácí zápasy odehrává na Werner-Seelenbinder-Stadionu s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 1963 – TSV Luckenwalde (Turn- und Sportverein Luckenwalde)
 1990 – FSV 63 Luckenwalde (Fussballsportverein 63 Luckenwalde e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1963–1964: Bezirksliga Potsdam – sk. 2
 1964–1967: Bezirksklasse Potsdam – sk. D
 1967–1968: Bezirksliga Potsdam
 1968–1969: Bezirksklasse Potsdam – sk. D
 1969–1974: Bezirksliga Potsdam
 1974–1978: Bezirksliga Potsdam – sk. 2
 1978–1979: Bezirksklasse Potsdam – sk. E
 1979–1984: Bezirksliga Potsdam – sk. 2
 1984–1991: Bezirksliga Potsdam
 1991–1992: Landesklasse Brandenburg – sk. D
 1992–1993: Landesklasse Brandenburg West
 1993–1994: Landesklasse Brandenburg Ost
 1994–2000: Landesliga Brandenburg Süd
 2000–2007: Verbandsliga Brandenburg
 2007–2009: Brandenburg-Liga
 2009–2010: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2010–2012: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2012–2015: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2015–2018: Fußball-Regionalliga Nordost
 2018– : Fußball-Oberliga Nordost Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1963